

Нантакет — місто, штат Массачусетс
 Нантакет — переписна місцевість, штат Массачусетс